Charles Hope (hrabia)
 Charles Hope (markiz)